Ловейко — фамилия:

 Ловейко, Дормидонт Яковлевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7599; 1 января 1847.
 Ловейко, Дмитрий Геннадьевич (род. 1965) — управляющий директор студии «Анимаккорд».
 Ловейко, Иосиф Игнатьевич (1906—1996) — советский архитектор, градостроитель.
 Ловейко, Николай Фомич — Георгиевский кавалер; капитан; № 10003; 26 ноября 1856.
 Ловейко, Татьяна Ивановна (род. 1931) — советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер РСФСР.